Не́тьинка — железнодорожная станция на электрифицированном участке, на однопутной тепловозной линии Брянск — Рославль — Смоленск. Станция расположена в Бежицком районе, в 2 км от городской черты Брянска.

Топоним 
Станция начиналась как разъезд без собственного названия и имело служебное обозначение «Разъезд № 7». Со временем название «Разъезд № 7» было изменено на «Нетьинка» по названию пристанционного посёлка.

История 
На станции, выросший из разъезда, для обслуживания пассажиров электропоездов построили две стационарные наземные платформы. После введения автобусного сообщения первая платформа станции была закрыта, а также закрыт и разобран разъезд и частично разобраны пути в направлении станции Сельцо. В настоящее время на станции функционирует только вторая платформа.

Примечания

Ссылки 
 Нетьинка (станция)  на сайте Единая сетевая разметка.
Станции Брянского региона Московской железной дороги
Появились в 1907 году в России
1907 год в Брянской области
Железнодорожные станции и платформы Брянской области